Een verkeersweg:
 N463 (België)
 N463 (Frankrijk)
 N463 (Nederland), zie Provinciale weg 463
 N463 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing